Husseren-les-Châteaux, Haut-Rhin
 Husseren-Wesserling, Haut-Rhin